El término Balbuena puede referirse a:

Bernardo de Balbuena (1562 - 1627), poeta español.
Colonia Jardín Balbuena en la Ciudad de México.
Balbuena, estación del metro de la Ciudad de México.
Balbuena, personaje ficticio popularizado por el humorista dominicano Luisito Martí.